Chahār Deh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kārdeh, ort, Khorasan, 
 Jow Khvāh, ort, Yazd, 

Robotskapade Iranförgreningar